Малый Треугольник () — отменённое созвездие северного полушария неба.

Описание 
Было предложено Яном Гевелием в 1690 году. Располагалось под созвездием Треугольник, который у Гевелия назывался «Большой Треугольник» (). Не было принято астрономами и вскоре забыто.

В настоящее время звёзды этого созвездия, показанные на рисунке в Атласе звёздного неба Яна Гевелия входят в созвездие Треугольник, это звёзды 6, 10, 12 Треугольника.

Примечания 

Отменённые созвездия